

Geografia 
 Fiè allo Sciliar – comune della provincia di Bolzano (Italia)
 Lago di Fiè – lago della provincia di Bolzano (Italia)

Sigle 
 Fédération Internationale d'Escrime – Federazione internazionale della scherma
 F.I.E. – Federazione Italiana Escursionismo

Codici 
 FIE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fair Isle (Regno Unito)
 fie – codice ISO 639-3 della lingua fyer